Betulia (Antioquia)
 Betulia (Santander)